Superestructura (construcció naval), part damunt la coberta principal o buc d'un vaixell
 superestructura, en enginyeria civil, la construcció damunt els fonaments d'un edifici
 Superestructura (sociologia), en la sociologia, economia i filosofia marxista, els elements no materials (lleis, costums…) que creixen damunt la infraestructura material